Schender ist der Familienname von:

 Horst Schender (* 1938), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Rüdiger Schender (* 1974), österreichischer Politiker (FPÖ)